Gminy w USA:
 Cypress Creek (ang. Cypress Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Cypress Creek (ang. Cypress Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Cypress Creek (ang. Cypress Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin